Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1973 vond plaats op de zaterdagen van september (1, 8, 15, 22 en 29 september) 1973 in Amsterdam. Barbara Graas werd voor de eerste keer Nederlands kampioen. Dit was het eerste kampioenschap uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandse Dambond.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1973
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Amsterdam